Алансо́н () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, адміністративний центр департаменту Орн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 175 км на захід від Парижа, 95 км на південь від Кана.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Нижня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Нормандія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 12394 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 24811,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Уродженці 
 Марі Ленорман (1772—1843) — французька окультистка.

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт міста Алансон 
 [ Розташування муніципалітету Алансон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Орн

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Орн
Орн
Алансон